Chiesa di Nostra Signora di Loreto a Calice al Cornoviglio
 Chiesa di Nostra Signora di Loreto a Costigliole d'Asti
 Chiesa di Nostra Signora di Loreto o Chiesa dei Cinque Campanili a Finale Ligure

Pagine correlate
Basilica della Santa Casa di Loreto (provincia di Ancona)
Chiesa della Madonna di Loreto
Cappella della Madonna di Loreto
Chiesa di Santa Maria di Loreto
Chiesa di Santa Maria Lauretana
Santuario di Nostra Signora di Loreto